Пекарський — українське, польське (), російське прізвище.

 Пекарський Едуард Карлович (1858—1934) — радянський мовознавець, етнограф, фольклорист.
 Пекарський Марк Ілліч — російський виконавець на ударних інструментах, педагог, музично-громадський діяч, композитор, диригент, заслужений артист Росії.
 Пекарський Федір Ілліч — український педагог, засновник і ліцензіат української гімназії в Рівному у 1923—1939 роках.

Українські прізвища
Польські прізвища